Раникхет — округ в индийском штате Уттаракханд. Центр — город Раникхет.

Округ был создан 11 сентября 2011 года путём выделения из округа Алмора.

Ссылки 
 
 

Округа Уттаракханда